Celtis australis, vrsta stabla iz porodice Cannabaceae
 Ladonja (politička građanska udruga)
 Ladonja (mjesečnik Porečko-pulske biskupije)